Il Campionato argentino di rugby a 15 1980  è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Unión de Rugby de Cuyo (Mendoza).

Contesto 
 Nel 1980 la selezione del Sudamérica XV si reca in tour in Sudafrica

 La selezione di Buones Aires si aggiudica anche il "Campeonato Juvenil" (under-19)

Tabellone

Preliminari

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Interzonale

Semifinali

Finale 3-4 posto

Finale

Collegamenti esterni